Bairros no Brasil
 Vila Isabel (Belo Horizonte)
 Vila Isabel (Curitiba)
 Vila Isabel (Rio de Janeiro)
 Vila Isabel (São Paulo)
 Vila Isabel (Três Rios)

Outros 

Unidos de Vila Isabel - escola de samba do Rio de Janeiro
Unidos de Vila Isabel - escola de samba de Viamão (Rio Grande do Sul) .
Vila Isabel - filme brasileiro, produzido em 1998.

Ver também 
Santa Isabel
Vila Santa Isabel

Desambiguação